Harry Smith (1787-1860), militaire anglais
 Harry Smith (1883-1953), joueur canadien de hockey sur glace
 Harry Smith (né en 1985), catcheur canadien
 Harry Smith (né en 1995), footballeur anglais
 Harry Everett Smith, folkloriste et réalisateur américain (1923-1991)